Список неморських молюсків Швеції — список видів наземних та прісноводних молюсків, які були зареєстровані на території Швеції. У Швеції спостерігалося 84 види прісноводних молюсків (52 черевоногих та 32 двостулкових). Кількість видів наземних черевоногих молюсків невизначена.

Прісноводні черевоногі 

 Родина Neritidae
 Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) — лунка річкова
 Родина Viviparidae
 Viviparus contectus (Millet, 1813)
 Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
 Родина Thiaridae
 Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774)
 Родина Bithyniidae
 Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
 Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
 Bithynia transsilvanica (E. A. Bielz, 1853)
 Родина Hydrobiidae
 Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1843) 
 Hydrobia ventrosa (Montagu, 1803)
 Hydrobia ulvae (Pennant, 1777)
 Hydrobia neglecta Muus, 1963
 Родина Amnicolidae
 Marstoniopsis scholtzi (A. Schmidt, 1856)
 Родина Valvatidae
 Valvata cristata O. F. Müller, 1774
 Valvata macrostoma Mörch, 1864 
 Valvata sibirica Middendorff, 1851 
 Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)
 Родина Acroloxidae
 Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)
 Родина Lymnaeidae
 Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) — ставковик малий
 Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774)
 Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821)
 Stagnicola corvus (Gmelin, 1791)
 Omphiscola glabra (O. F. Müller, 1774) 
 Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
 Radix peregra (O. F. Müller, 1774)
 Radix ovata (Draparnaud, 1805)
 Myxas glutinosa (O. F. Müller, 1774) 
 Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) — ставковик звичайний
 Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 
 Родина Physidae
 Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)
 Physella acuta (Draparnaud, 1805) 
 Physella heterostropha (Say, 1817) 
 Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) 
 Родина Planorbidae
 Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
 Planorbella duryi (Wetherby, 1879) 
 Ferrissia clessiniana (Jickeli, 1882) , synonym: Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960)
 Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
 Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774
 Anisus leucostoma (Millet, 1813)
 Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) 
 Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
 Anisus vorticulus (Troschel, 1834) 
 Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)
 Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774)
 Gyraulus acronicus (A. Férussac, 1807)
 Gyraulus chinensis (Dunker, 1848) 
 Gyraulus laevis (Alder, 1838) 
 Gyraulus parvus (Say, 1817) 
 Gyraulus riparius (Westerlund, 1865)
 Gyraulus crista (Linnaeus, 1758)
 Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)
 Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) 
 Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774

Наземні черевоногі 

 Родина Pupillidae
 Pupilla pratensis (Clessin, 1871)
 Родина Vertiginidae
 Vertigo lilljeborgi
 Родина Milacidae
 Milax gagates (Draparnaud, 1801)
 Родина Vitrinidae
 Родина Boettgerillidae
 Boettgerilla pallens Simroth, 1912
 Родина Limacidae
 Limax maximus Linnaeus, 1758 — слизняк великий звичайний
 Limax cinereoniger Wolf, 1803 — слизняк великий чорний
 Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
 Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774)
 Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774)
 Lehmannia valentiana (A. Férussac, 1822)
 Родина Agriolimacidae
 Deroceras agreste (Linnaeus, 1758)
 Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774)
 Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774)
 Deroceras sturanyi (Simroth, 1894)
 Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882)
 Родина Arionidae
 Arion rufus (Linnaeus, 1758)
 Arion lusitanicus J. Mabille, 1868 — слизняк іспанський
 Arion fuscus (O. F. Müller, 1774)
 Arion circumscriptus Johnston, 1828
 Arion fasciatus (Nilsson, 1823)
 Arion silvaticus Lohmander, 1937
 Arion distinctus J. Mabille, 1868
 Arion intermedius Normand, 1852
 Arion ater
 Родина Bradybaenidae
 Родина Helicodontidae
 Родина Hygromiidae
 Родина Helicidae

Прісноводні двостулкові 

 Родина Margaritiferidae
 Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)  — скойка річкова
 Родина Unionidae
 Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
 Unio tumidus Philipsson, 1788
 Unio crassus Philipsson, 1788 
 Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
 Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) — беззубка звичайна
 Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835) 
 Родина Sphaeriidae
 Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)
 Sphaerium nucleus (S. Studer, 1820)
 Sphaerium nitidum Clessin, 1876
 Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774)
 Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774)
 Pisidium dilatatum Westerlund, 1897 , synonym: Pisidium subtilestriatum Lindholm, 1909
 Pisidium casertanum (Poli, 1791)
 Pisidium globulare Clessin, 1873
 Pisidium hinzi Kuiper, 1975
 Pisidium nitidum Jenyns, 1832
 Pisidium personatum Malm, 1855
 Pisidium conventus Clessin, 1877
 Pisidium obtusale (Lamarck 1818)
 Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)
 Pisidium hibernicum Westerlund, 1894
 Pisidium lilljeborgii Clessin, 1886
 Pisidium supinum A. Schmidt, 1851
 Pisidium waldeni Kuiper, 1975
 Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 
 Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866
 Pisidium subtruncatum Malm, 1855
 Pisidium pulchellum Jenyns, 1832
 Pisidium milium Held, 1836
 Pisidium pseudosphaerium J. Favre, 1927
 Родина Dreissenidae
 Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)  — тригранка річкова

Примітки 

Фауна Швеції
молюски